Berycoidei — підряд костистих риб ряду бериксоподібних (Beryciformes). Група містить 2 родини: бериксові (Berycidae) та меламфаєві (Melamphaidae), хоча останню родину інколи приєднують до ряду стефанобериксоподібних (Stephanoberyciformes).

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки бериксоподібних за Betancur-Rodriguez et al. 2017.

Примітки 

Беріксоподібні
Підряди риб